L'édition 2020 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 17 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Bob et Mike Bryan s'imposent en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Kyle Edmund, de l'Australien Nick Kyrgios, du Japonais Kei Nishikori, de l'Américain Tennys Sandgren et de l'Italien Andreas Seppi. Ils sont respectivement remplacés par Stefan Kozlov, Daniel Elahi Galán, Henri Laaksonen, Bernard Tomic et Denis Istomin.

Lauréats 
En simple, Reilly Opelka remporte le second titre ATP de sa carrière en battant Yoshihito Nishioka en finale (7-5, 6-7, 6-2).

En double, les Américains Bob et Mike Bryan gagnent le trophée pour la sixième fois en battant Luke Bambridge et Ben McLachlan en finale (3-6, 7-5, [10-5]). C'est leur  ATP ensemble et le  pour Mike.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2020
Tennis en février 2020
Sport en Floride en 2020
Sport aux États-Unis en février 2020